Archaická doba (řec. stará) označuje v periodizaci historie období předcházející rozvinutému formě kultury, často zvané klasická doba. Může označovat:

 Archaická doba – první dvě dynastie starověkého Egypta (31.–27. stol. př. n. l.) 
 Archaické Řecko – starověké Řecko v 8.–6. století př. n. l.
 Archaický Řím – starověký Řím před vznikem republiky (509 př. n. l.), případně až do rozvoje klasické římské kultury (počátek 1. století př. n. l.)